In lingua francese Saint-Gervais è un diffuso toponimo derivato dal nome di san Gervasio di Milano o, più raramente, di san Gervasio di Mans.

Geografia

Canada 
 Saint-Gervais – municipalità nella regione Chaudière-Appalaches (Québec)

Francia

Comuni 
 Saint-Gervais – comune nel dipartimento della Gironda (Aquitania)
 Saint-Gervais – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 Saint-Gervais – comune nel dipartimento del Gard (Linguadoca-Rossiglione)
 Saint-Gervais – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 Saint-Gervais – comune nel dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Saint-Gervais-d'Auvergne – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia)
 Saint-Gervais-des-Sablons – comune nel dipartimento dell'Orne (Bassa Normandia)
 Saint-Gervais-de-Vic – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Saint-Gervais-du-Perron – comune nel dipartimento dell'Orne (Bassa Normandia)
 Saint-Gervais-en-Belin – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Saint-Gervais-en-Vallière – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna)
 Saint-Gervais-la-Forêt – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Centro)
 Saint-Gervais-les-Bains – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Rodano-Alpi)
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers – comune nel dipartimento della Vienne (Poitou-Charentes)
 Saint-Gervais-sous-Meymont – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia)
 Saint-Gervais-sur-Couches – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna)
 Saint-Gervais-sur-Mare – comune nel dipartimento dell'Hérault (Linguadoca-Rossiglione)
 Saint-Gervais-sur-Roubion – comune nel dipartimento della Drôme (Rodano-Alpi)
 Saint-Jean-Saint-Gervais – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia)

Ex comuni 
 Saint-Gervais – ex comune incorporato nel comune di Casteljaloux nel dipartimento del Lot e Garonna (Aquitania)
 Saint-Gervais – ex comune incorporato nel comune di Le Temple-sur-Lot nel dipartimento del Lot e Garonna (Aquitania)
 Saint-Gervais – ex comune incorporato nel comune di Nanteuil-en-Vallée nel dipartimento della Charente (Poitou-Charentes)
 Saint-Gervais – ex comune incorporato nel comune di Saint-Symphorien-de-Thénières nel dipartimento del Aveyron (Midi-Pirenei)

Quartieri e frazioni 
 Saint-Gervais – quartiere del IV arrondissement di Parigi (Île-de-France)
 Saint-Gervais – quartiere di Rouen (Alta Normandia)

Svizzera 
 Saint-Gervais – quartiere di Ginevra (Canton Ginevra)

Pagine correlate
Gervais